Luisa Maria di Borbone-Francia (1737-1787), figlia del re di Francia Luigi XV e di sua moglie Maria Leszczyńska, monaca carmelitana con il nome di Teresa di Sant'Agostino.
 Luisa Maria di Borbone-Francia, o di Berry, o d'Artois (1819-1864), figlia di Carlo, duca di Berry, e di sua moglie Carolina di Borbone-Due Sicilie, moglie del duca di Parma Carlo III, reggente del ducato per conto del figlio Roberto.